JUA steht für:
 Juara Airport (IATA-Code), Flughafen von Juara, Mato Grosso, Brasilien
 Aero Juarez (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Jua steht für:
 Binti Jua, Westlicher Flachlandgorilla im Brookfield Zoo

Jua ist der Familienname folgender Personen:
 Augustine Ngom Jua (1924–1977), kamerunischer Premierminister (Britisch-Kamerun)

jua steht für:
 Júma (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache in Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung